Le terme danse chinoise peut désigner :
 le titre d'un extrait de la partition du ballet russe Casse-Noisette ;
 la danse en Chine.